

Sigle 
 Point of View – punto di vista, vedi Wikipedia:Punto di vista neutrale
 P.O.V. (tecnica video) - (acronimo di Point Of View, punto di vista) è una tecnica di ripresa audiovisiva
 P.O.V. è un genere pornografico che utilizza la omonima tecnica video
 P.O.V. persistence of vision – immagini create grazie al fenomeno di persistenza dell'occhio umano – un esempio per tutti il tubo catodico nelle vecchie tv e nei vecchi terminali (CRT: cathode ray tube)

Codici 
 pov – codice ISO 639-3 della lingua creola della Guinea superiore

Cinema 
 P.O.V. – film del 2009 diretto da Andrew Schuth

Musica 
 POV – album degli Utopia del 1985
 POV – video live di Peter Gabriel del 1990
 POV – singolo di Ariana Grande del 2021